Charles Parnell ist der Name folgender Personen:
* Charles Stewart Parnell (1846–1891), irischer Politiker
 Charles Parnell (Schauspieler) (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler